Humberstone kan syfta på:

 Humberstone, Leicestershire – en ort i Leicester, Leicestershire, England
 Humberstone salpeterbruk – nedlagd industri för framställning av salpeter i Chile

Se aven
 Humberston – en ort och civil parish i North East Lincolnshire, Lincolnshire, England